Chris Crawford peut désigner :
 Chris Crawford (1950-), un game designer américain ;
 Chris Crawford (1975-), un joueur américain de basket-ball, évoluant au poste d'ailier ;
 Chris Crawford (1992-), un joueur américain de basket-ball, évoluant au poste d'arrière.

Voir aussi 
 Chris Crawford on Game Design, un livre sorti en juin 2003